Montalembert puede referirse a:

Topónimos
Montalembert

Apellido
André de Montalembert (1483-1553), señor de Essé.
Marc-René de Montalembert (1714-1800), marqués de Montalembert.
Charles de Montalembert (1810-1870), católico liberal.